Geografia i història:
 Principat de Kuba, principat del Kathiawar, Índia.
 Kuba, vila al Tibet
 Kuba, Kubba o Quba, antic kanat indepenendet del 1747 al 1806
 Regne de Kuba, estat precolonial a l'Àfrica central
Biografia:
 Ludvík Kuba (1863-1956), artista i músic txec
 Kuba Wojewódzki, periodista i comediant polonès
Ètnies:
 Kuba (grup humà)
Altres:
 Kuba, diminutiu txec i polonès de Jaume o Jacob (per Jakub)

Vegeu també 
 Cuba
 Quba, capital de rayon de Quba a l'Azerbaidjan
 Rayon de Quba, districte de l'Azerbaidjan